El término aforo puede referirse, en esta enciclopedia, a:

 el aforo, una marca circular grabada con precisión sobre el material volumétrico para indicar el volumen determinado; por ejemplo, en un matraz aforado;
 en arquitectura y seguridad, el aforo es el número máximo de personas que puede admitir un recinto público (un restaurante, un salón, un hotel, un auditorio, un estadio, etc.).

Enlaces externos

Referencias